Spužva Bob Skockani može značiti:
Spužva Bob Skockani - animirana serija
Spužva Bob Skockani (lik) - glavni junak istoimene serije
Spužva Bob Skockani (franšiza) - franšiza filmova
Spužva Bob Skockani (2004.) - prvi film
Spužva Bob Skockani: Spužva na suhom - drugi film
Spužva Bob Skockani: Spužva u bijegu - treći film